{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56901) - || 2000 QR162 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56902) - || 2000 QT164 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56903) - || 2000 QR170 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56904) - || 2000 QP171 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56905) - || 2000 QB176 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56906) - || 2000 QY184 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56907) - || 2000 QJ185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56908) - || 2000 QX185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56909) - || 2000 QP190 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56910) - || 2000 QJ192 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56911) - || 2000 QY192 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56912) - || 2000 QH195 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56913) - || 2000 QS200 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56914) - || 2000 QP203 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56915) - || 2000 QW206 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56916) - || 2000 QU210 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56917) - || 2000 QO221 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (56918) - || 2000 QQ230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56919) - || 2000 QF251 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (56920) - || 2000 RA1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56921) - || 2000 RW3 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56922) - || 2000 RE15 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56923) - || 2000 RB19 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56924) - || 2000 RJ20 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56925) - || 2000 RG21 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56926) - || 2000 RX21 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56927) - || 2000 RT22 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56928) - || 2000 RF27 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56929) - || 2000 RY27 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56930) - || 2000 RY28 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56931) - || 2000 RM32 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56932) - || 2000 RT40 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56933) - || 2000 RZ40 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56934) - || 2000 RE41 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56935) - || 2000 RU41 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56936) - || 2000 RW53 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56937) - || 2000 RD64 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56938) - || 2000 RO65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (56939) - || 2000 RC68 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (56940) - || 2000 RG70 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (56941) - || 2000 RQ73 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (56942) - || 2000 RL75 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56943) - || 2000 RF76 ||4 september 2000 || LINEAR
|-
| (56944) - || 2000 RS85 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (56945) - || 2000 RG88 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56946) - || 2000 RZ88 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (56947) - || 2000 RZ93 ||4 september 2000 || Spacewatch
|-
| (56948) - || 2000 RR98 ||5 september 2000 || LONEOS
|-
| (56949) - || 2000 RQ100 ||5 september 2000 || LONEOS
|-
| (56950) - || 2000 SA2 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (56951) - || 2000 SK2 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (56952) - || 2000 SU3 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (56953) - || 2000 SN6 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (56954) - || 2000 SF7 ||24 september 2000 || BATTeRS
|-
| (56955) - || 2000 ST14 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56956) - || 2000 SH19 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56957) - || 2000 SY20 ||24 september 2000 || BATTeRS
|-
| (56958) - || 2000 ST28 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56959) - || 2000 SU45 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (56960) - || 2000 SN46 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56961) - || 2000 SR60 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56962) - || 2000 SW65 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56963) - || 2000 SX68 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56964) - || 2000 SY79 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56965) - || 2000 SJ83 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56966) - || 2000 ST86 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56967) - || 2000 SG91 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56968) - || 2000 SA92 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56969) - || 2000 SW106 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56970) - || 2000 SJ111 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56971) - || 2000 SG120 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56972) - || 2000 SP140 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56973) - || 2000 SA142 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56974) - || 2000 SS142 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56975) - || 2000 SP161 ||19 september 2000 || NEAT
|-
| (56976) - || 2000 SS161 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (56977) - || 2000 SB173 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (56978) - || 2000 SR173 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (56979) - || 2000 SB175 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (56980) - || 2000 SS177 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (56981) - || 2000 SQ182 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (56982) - || 2000 SE189 ||22 september 2000 || Spacewatch
|-
| (56983) - || 2000 SF190 ||23 september 2000 || Spacewatch
|-
| (56984) - || 2000 SX193 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56985) - || 2000 SR202 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56986) - || 2000 SR210 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (56987) - || 2000 SR211 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (56988) - || 2000 SV241 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56989) - || 2000 SS242 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56990) - || 2000 SZ242 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (56991) - || 2000 SB282 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (56992) - || 2000 SM286 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (56993) - || 2000 SA291 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (56994) - || 2000 SR292 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (56995) - || 2000 SU299 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (56996) - || 2000 SP307 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (56997) - || 2000 SV309 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (56998) - || 2000 SA310 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (56999) - || 2000 SD317 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (57000) - || 2000 SJ319 ||26 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten